Gibbs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Gibbs Township (North Dakota)
 Gibbs Township (Oklahoma)